Йёран Перссон
 Перссон, Йёран (канцлер) (около 1530—1568) — сподвижник короля Швеции Эрика XIV Ваза. 
 Перссон, Ханс Йёран (род. 1949) — премьер-министр Швеции (1996—2006).